Тясмин — річка в центральній Україні, права притока Дніпра
 Тясминський каньйон
 Тясминське городище
 «Тясмин» — фірмовий нічний швидкий поїзд № 95/96 сполученням Черкаси — Львів